Оман Мобайл Лига 2009/2010 годов () — 34-й сезон чемпионата Омана по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Сезон 2009/10 на сайте rsssf.com
 Сезон 2009/10 на сайте goalzz.com

2009/2010
Оман
Оман
Спорт в Омане в 2009 году
Спорт в Омане в 2010 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2009/2010